La categoria 63 kg è stata la quarta categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXXI Olimpiade; la gara si è svolta il 9 agosto 2016 presso la Arena Carioca 2 di Rio de Janeiro. Vi hanno partecipato 26 atlete in rappresentanza di altrettanti paesi.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si sono affrontate in un turno di ripescaggio; le vincitrici si sono scontrate con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Altri progetti 

F063